Ралли Португалии 2015 года (официально 49º Rally de Portugal) - пятый этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 21 по 24 мая. Это 49-ый Ралли Португалии в истории и 43-ий в рамках чемпионата мира. Первая победа в Португалии и в 2015 году для Яри-Матти Латвалы.

Список участников

Ход этапа 
После двух подряд этапов с целой россыпью технических отказов и аварий (Ралли Мексики и Аргентины) на этот раз всё прошло достаточно спокойно и традиционно для "эпохи доминирования Volkswagen" - все три призовые позиции заняли пилоты этой команды. Но, впервые в сезоне 2015 года, на верхней ступени расположился Яри-Матти Латвала. В пятницу остальные команды еще смогли навязать борьбу (во многом только благодаря более удачным стартовым позициям, ведь лидеры "чистили" трассу), но уже в середине первого дня Латвала вышел в безоговорочные лидеры и конкуренцию ему могли составить только напарники по команде. Решающим фактором для победы финна стало то, что в первый день по новым правилам лидер чемпионата находился в наименее выгодной позиции и "расчищал" трассу. На каких-то этапах первая стартовая позиция может быть даже более выгодной, а на других заметно замедляет и дает шанс его преследователям в чемпионате.

Хорошо провёл гонку британский пилот Крис Мик: он был единственным из гонщиков остальных команд, кто пытался навязать борьбу за место на подиуме. Выиграл два спецучаска в субботу, но под конец гонки повредил подвеску и остался в итоге четвертым. В то же время Тьерри Невилль напротив провёл очень слабый уик-энд и допустил переворот.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 11, 15 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году